

Astronomia 
 LMC – Iniziali dell'inglese Large Magellanic Cloud, Grande Nube di Magellano

Codici 
 lmc – codice ISO 639-3 della lingua limilngan

Medicina
 LMC – Leucemia mieloide cronica

Musica
 LM.C – gruppo musicale visual kei giapponese